De 12,5 kilometer massastart vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op zondag 20 februari 2010. Titelverdediger was de Zweedse Anna Carin Olofsson-Zidek.

Aan de massastart deden 30 biatletes mee; de beste 15 van de stand in de wereldbeker biatlon 2009/2010 werden tot 30 aangevuld met de biatletes met de beste resultaten bij deze Winterspelen.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen Massastart